Pirnat ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Pirnat (* 1950), österreichischer Kameramann
 Niko Pirnat (1903–1948), Bildhauer, Graphiker und Maler